Черняково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черняково — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

Россия 
 Черняково — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Черняково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Черняково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Черняково — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Черняково — деревня, присоединённая к городу Железногорску Курской области.